Altenfels bezeichnet
 die Burg Altenfels in Nordrhein-Westfalen
 die Burgruine Altenfels in Thüringen

Altenfels ist der Familienname von
 Markus Altenfels (* 1974), österreichischer Jugendbuchautor